Jagiellonia Białystok w sezonie 2014/2015 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku, którego przebudowa zakończyła się we wrześniu 2014 roku, a 18.10.2014r. odbył się inauguracyjny mecz z Pogonią Szczecin, wygrany przez białostoczan 5:0 (mecz oglądało 21196 osób).
Podsumowanie sezonu
Najlepszy sezon w historii istnienia klubu. Drużyna pod wodzą Michała Probierza zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski w piłce nożnej trwale zapisała się wśród najlepszych drużyn w kraju. Końcówka sezonu mogła dać Jagiellonii tytuł mistrza kraju, doszło do kontrowersji wokół meczu w Warszawie z Legią, kiedy to w doliczonym czasie gry podyktowany został przeciwko Jagiellonii kontrowersyjny rzut karny.
Dzięki zdobyciu 3 miejsca klub wystąpi w eliminacjach Ligi Europejskiej (od I rundy kwalifikacyjnej).
Ekstraklasa – 3 miejsce (najwyższe w historii)
Puchar Polski – 1/8 finału

Piłkarz miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal +
 Piłkarz miesiąca sierpnia, sezon 2014/2015 - Mateusz Piątkowski
 Nagrody za sezon 2014/2015 : Trener sezonu - Michał Probierz, odkrycie sezonu - Bartłomiej Drągowski, bramkarz sezonu - Bartłomiej Drągowski, obrońca sezonu - Michał Pazdan.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się jak przed rokiem w formacie rozgrywek ESA-37, czyli podział rozgrywek po rundzie zasadniczej na dwie grupy (A i B) po 8 drużyn oraz podział punktów zdobytych w rundzie zasadniczej przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów.

Tabele Ekstraklasy 
Sezon zasadniczy

Runda finałowa

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

(*)-Inauguracja stadionu, po przebudowie pojemność 22,386 miejsc
 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Frekwencja 
Średnia frekwencja w meczach ekstraklasy (19 meczów) w sezonie 2014/2015 na stadionie w Białymstoku wyniosła 10,750.

Powołania do reprezentacji

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie